Бендерский — еврейская топонимическая фамилия и нетитулованный русский дворянский род.

 Бендерский, Александр Петрович (1869—?) — русский полковник, Георгиевский кавалер.
 Бендерский, Борис Яковлевич — российский учёный в области теплотехники и аэрогазомеханики, доктор технических наук.
 Бендерский, Борух (Бурых Шаевич, Борех; 1880—1953) — аргентинский еврейский писатель (идиш).
 Бендерский, Виктор Адольфович (1937—2022) — российский физик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР (1988).
 Бендерский, Константин Александрович (Бендерской, 1783—1841) — русский генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Бендерский, Моисей (Морис) Борисович (Бендер, 1905—1983) — американский невролог.
 Бендерский, Семён Давидович (1898—1968) — советский композитор и музыкальный редактор, муж М. В. Бендерской.

Примечания